

Astronomia
 2675 Tolkien – asteroide della fascia principale
 Cratere Tolkien – cratere di Mercurio

Cinema
 Tolkien – film del 2019 diretto da Dome Karukoski

Persone
 Tolkien – famiglia britannica il cui membro più conosciuto è John Ronald Reuel
 John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) – scrittore, filologo, glottoteta e linguista britannico, autore de Il Signore degli Anelli
 Christopher Tolkien (1924-2020) – scrittore ed editore britannico, figlio di John Ronald Reuel
 Tim Tolkien (1962) – scultore britannico, bisnipote di John Ronald Reuel

Altro
 The Tolkien Society – associazione letteraria dedicata allo studio della vita e delle opere di J. R. R. Tolkien